Ел Синкохал има више значења:

 Ел Синкохал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Синкохал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику